Angelica triloba är en flockblommig växtart som beskrevs av René Louiche Desfontaines och Ernst Gottlieb von Steudel. Angelica triloba ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
triloba